Кубок Кремля 1990 — международный мужской теннисный турнир, проходивший в Москве с 3 по 12 ноября 1990 года. Это был первый в истории Кубок Кремля и первый турнир ATP на территории Советского Союза. Турнир имел категорию ATP World Series и был последним турниром этой категории в сезоне 1990 года (одновременно проходил турнир этой же категории в Лондоне).

Турнир был организован по инициативе швейцарского бизнесмена Сассона Какшури. Генеральным партнёром турнира был Bayer.

Призовой фонд составил 330 тыс. долларов США.

Соревнования

Одиночный разряд 

 Андрей Черкасов победил  Тима Майотта со счётом 6-2 6-1.

Парный разряд 

 Хендрик Ян Давидс /  Пауль Хархёйс победили  Джона Фицджеральда /  Андерса Яррида со счётом 6-4 7-6.

Интересные факты 
 И для советского теннисиста Андрея Черкасова, победившего в одиночном разряде, и для голландцев Хендрика Яна Давидса и Пауля Хархёйса, победивших в паре, это титулы стали первым на уровне АТП в их карьере.

См. также 
 Открытый чемпионат Москвы по теннису 1990

Ссылки 
 Официальный сайт
 

СССР
Теннис
Теннис
Ноябрь 1990 года
1990